Een museumtramlijn in Katwijk, zie Stoomtrein Valkenburgse Meer
 Een benaming van Speedy Working Motors, zie SVM (motorfiets) en SWM (motorfiets)
 Stichting Verantwoord Mediagebruik (SVM)
 Schuimvormend middel, de grondstof voor brandblusschuim en andere schuimsoorten
 SVM Maartensdijk, een voetbalclub uit Maartensdijk
 SVM Marknesse, een voetbalclub uit Marknesse
 HV SVM, een handbalvereniging uit Munstergeleen
 VV SVM, een voetbalclub uit Munstergeleen
 SVMM, een voetbalclub uit Maarn